Васюкова — женская форма русской фамилии Васюков и топоним:

Персоналии 
 Васюкова, Екатерина Алексеевна — советский организатор здравоохранения, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Васюкова, Ольга Петровна (род. 1980) — российская синхронистка, заслуженный мастер спорта России, мастер спорта международного класса, Олимпийская чемпионка (2000).

Населённые пункты 
 Васюкова (бывший Белоевский сельсовет) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края. Входит в состав Белоевского сельского поселения.
 Васюкова (бывший Кувинский сельсовет) — деревня в Кудымкарском районе Пермского края. Входит в состав Белоевского сельского поселения.